Canaensi – abitanti di Nova Canaã (Bahia)
Canaensi – abitanti di Nova Canaã do Norte